Baker kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Charles Stuart Baker
 Alan N. Baker
 Charles Fuller Baker
 Charles O. Baker
 C. Scott Baker
 Edmund Gilbert Baker
 Edward W. Baker
 F. H. Uther Baker
 Gladys Elizabeth Baker
 Horace Burrington Baker
 Herbert George Baker
 John Gilbert Baker
 Margaret L. Baker
 Milo Samuel Baker
 Rollin H. Baker
 Robert J. Baker
 Richard Thomas Baker
 Thomas Bethune-Baker
 William John Baker

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorsförkortningar